Алексей Глебов:
 Глебов, Алексей Дмитриевич —  советский детский писатель, журналист
Глебов, Алексей Константинович (1908—1968) — советский скульптор, народный художник БССР.
 Глебов, Алексей Николаевич — чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в классах Туринг и Супертуринг.